

Населені пункти та їхні частини

 Ґневково — місто в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґневково — гміна в Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґневково — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґневково — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ґневково — частина села Сонґніти в гміні Гурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Гневково

Примітки